Pristiloma lansingi är en snäckart som först beskrevs av Bland 1875.  Pristiloma lansingi ingår i släktet Pristiloma och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
lansingi